Pearl, mot anglais signifiant perle, peut faire référence à :

Art 
 Pearl, poème du  rédigé en moyen anglais ;
 Pearl, fabricant de batterie et d'instrument de percussion créé en 1946 ;
 Pearl, album posthume de la chanteuse américaine Janis Joplin sorti en 1971 ;
 Pearl, groupe musical belge formé en 2010.
 The Pearl, album de Brian Eno et Harold Budd sorti en 1984.
 Yellow Pearl, chanson de Phil Lynott (1980).
 Pearl, film de Elsa Amiel (2018).
 Pearl, film de Ti West (2022).

Personne

Nom de famille 
 Aaron Pearl (1972-), acteur canadien
 Bill Pearl (1930-2022), bodybuilder américain
 Cora Pearl (1835-1886), demi-mondaine du Second Empire français
 Daniel Pearl (1963–2002), journaliste enlevé, puis assassiné à Karachi au Pakistan en 2002
 Daniel Pearl (1951-), directeur de la photographie américain
 Harry La Pearl (1884-1946), artiste de cirque et un acteur américain
 Howard Pearl (-), compositeur de musique pour la télévision
 Jemina Pearl (1987-), chanteuse américaine
 Judea Pearl (1936-) informaticien et philosophe américain
 Mariane Pearl (1967-), journaliste française, veuve de Daniel Pearl, et auteur du livre Un cœur invaincu adapté au cinéma
 Matthew Pearl (1975-), écrivain et universitaire américain
 Nancy Pearl (1945-), bibliothécaire américaine
 Raymond Pearl (1879-1940), généticien américain

Surnom 
 Janis Joplin (1943–1970), surnommée « Pearl », chanteuse pop américaine
 Minnie Pearl (1912-1996), de son vrai nom, Sarah Ophelia Colley Cannon, chanteuse de musique country
 Pearl (1982-), de son vrai nom, Edith Alain-Miatti, chanteuse française de R'n'B
 Pearl Poet (), aussi appelé Gawain Poet, poète anglais
 Mr Pearl (1962-), de son vrai nom Mark Pullin, corsetier d'Afrique du Sud
 Pearl (1990-), de son vrai nom Matthew James Lent, drag queen et artiste américaine.

Prénom 
 Pearl Alcock (1934-2006), propriétaire de club et artiste jamaïcaine
 Pearl Bailey (1918-1990), actrice et chanteuse américaine
 Pearl Berg (1928-2007), religieuse canadienne
 Pearl Buck (1892-1973), femme de lettes américaine, qui a reçu le Prix Nobel de littérature en 1938
 Pearl Gibbs (vers 1901-vers 1983), activiste aborigène d'Australie
 Pearl Grobet-Secretan (1904-1988), militante socialiste, pacifiste et féministe suisse
 Pearl White (1889-1938), actrice américaine
 Pearl Witherington (1914-2008), résistante française d'origine britannique

Toponyme 
 Pearl, village de l'État de l'Illinois aux États-Unis ;
 , ville de l'État du Kansas aux États-Unis ;
 , ville de l'État du Michigan aux États-Unis ;
 Pearl, ville de l'État du Mississippi aux États-Unis ;
 , ville des Îles Vierges américaines.
 The Pearl, archipel d'îles artificielles au Qatar.

Divers 
 Le Pearl, bateau du pirate Edward England
 
 Pearl Aviation, société australienne assurant des services d'inspection en vol d'aide à la navigation.

Notes et références 

Homonymie de patronyme